Fred Perry ha battuto in finale Jack Crawford 6–3 7–5 6–1.

Teste di serie
 Jack Crawford (finalista)
 Fred Perry (Campione)
 Vivian McGrath (semifinali)
 Adrian Quist (semifinali)
 Harry Hopman (quarti di finale)
 Harry Lee (quarti di finale)
 Pat Hughes (quarti di finale)
 Edgar Moon (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1934